Selon le contexte, « console virtuelle » désigne :
 un terminal informatique virtuel ;
 la Console virtuelle de la console Wii ;
 la Console virtuelle de la console Wii U ;
 la Console virtuelle de la console Nintendo 3DS.